stop metali
 stop – przełom czołowo-nosowy u psa
 znak Stop – znak zatrzymania, nakaz zatrzymania
 kodon stop
 stop – słowo kluczowe, znak zatrzymania programu, m.in. w języku programowania Fortran
 Stop – album zespołu De Mono wydany w 1992 roku
 „Stop” – utwór grupy Pink Floyd
 „Stop” – utwór grupy Spice Girls
 „Stop – singel duetu Kalwi & Remi
 „Stop!” – singel Sam Brown
 „Stop!” – utwór grupy Jane’s Addiction
 „Stop!” – utwór grupy Against Me!
 Stop – singiel słoweńskiego piosenkarza Omara Nabera
 Stop – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Rogatica
 błąd STOP – błąd krytyczny w Windows 2000/XP, odpowiednik BSoD w Windows 9x/Me